Olympische Sommerspiele 2016/Volleyball steht für:

 Olympische Sommerspiele 2016/Volleyball (Halle)
 Olympische Sommerspiele 2016/Beachvolleyball